Wenceslaus de Heilige, hertog van Bohemen (1e helft 10e eeuw)
 Wenceslaus I van Bohemen (koning), koning van Bohemen (1230-1253)
 Wenceslaus I van Legnica, hertog van Legnica (1342-1364)
 Wenceslaus I van Luxemburg, graaf en hertog van Luxemburg (1353-1383), echtgenoot van Johanna van Brabant
 Wenceslaus (rooms-koning), koning van Duitsland (1378-1400)
 Wenceslaus I van Teschen, hertog van Teschen (1431-1474)